Lanz steht für:

 Lanz (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Lanz (Roman), Roman von Flurin Jecker (2017)
 Palais Lanz, ehemalige Villa in Mannheim
 Lanz, kurz für die ZDF-Talkshow Markus Lanz (Fernsehsendung)
 Lanz Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Technik:
 Hermann Lanz Aulendorf, Traktorenfabrik in Aulendorf (HELA Diesel)
 Heinrich Lanz AG, Landmaschinenfabrik in Mannheim, seit 1956 John Deere
 Lanz Bulldog, Traktoren der Firma Lanz
 Schütte-Lanz, Luftschiffbauer

Orte:
 Lanz (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Lanz (Prignitz), Gemeinde im Landkreis Prignitz in Brandenburg (ehemals Lanz, Kreis Westprignitz/Brandenburg)

 Lanz (Störnstein), Ortsteil der Gemeinde Störnstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lanz (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft von Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Lanz, ehemaliger Name von Lomnice u Sokolova, Gemeinde im Okres Sokolov, Tschechien
 Lanz, ehemaliger Name von Łęczyce (Powiat Wejherowski), Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Lanz (Navarra), Ort in der Provinz Navarra, Spanien

Siehe auch:
 Lanz-Punkt (Medizin)
 Lantz (Begriffsklärung)
 Lans (Begriffsklärung)
 Lanc (Begriffsklärung)